Лок-Егіне́-Сен-Тегонне́к, Лок-Еґіне-Сен-Теґоннек () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на захід від Парижа, 175 км на захід від Ренна, 55 км на північ від Кемпера.

Історія 

1 січня 2016 року Лок-Егіне-Сен-Тегоннек і Сен-Тегоннек було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Тегоннек-Лок-Егіне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 341,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лок-Егіне-Сен-Тегоннек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер